Svetovno prvenstvo v nordijskem smučanju 1989 je osemintrideseto svetovno prvenstvo v nordijskem smučanju, ki je potekalo med 17. in 26. februarjem 1989 v Lahtiju, Finska, v petnajstih disciplinah. Na novo sta potekali dve posamični tekmi v smučarskem teku.

Dobitniki medalj

Smučarski teki

Moški

Ženske

Nordijska kombinacija

Smučarski skoki

Medalje po državah

Viri 
Prvenstvo na FIS 
 

1989
1989 v športu
Športne prireditve na Finskem
Šport v Lahtiju